

Квалификације 

Србија, је на старту квалификација за Светско првенство 2010. победила Фарска Острва са 2:0. Наредну утакмицу у квалификацијама Србија је одиграла на Стад де Франс против Француске и упркос одличној игри поражена 2:1. 11. октобар Србија је победила Литванију 3:0 која је до те утакмице имала две победе и то без примљеног гола. Четири дана касније, Србија је победила Аустрију 3:1 на Ернст Хапел стадиону у Бечу. 28. марта 2009. године, Србија је победила Румунију са 3:2 у Констанци. 6. јуна Србија је победила Аустрију са 1:0 на Маракани пред 55 хиљаде гледалаца. Србија је оверила одлазак на Мундијал победом од 5:0 над Румунијом. Србија је завршила на 1. месту у групи, са 7 победа, 1 ремијем и 2 пораза, са гол разликом 22:8.

Стрелци у квалификацијама 
5 голова
 Милан Јовановић

3 гола
 Бранислав Ивановић
 Никола Жигић

2 гола
 Ненад Милијаш
 Милош Красић

1 гол
 Здравко Кузмановић
 Иван Обрадовић
 Марко Пантелић
 Невен Суботић
 Зоран Тошић

Аутогол
  Џон Рои Јакобсен
  Дорел Стојка

Списак играча

Мундијал

Табела

Србија - Гана

Немачка - Србија

Аустралија - Србија

Види још 
 Фудбалска репрезентација Србије
 Србија на Светским првенствима у фудбалу
 Занимљивости и статистика фудбалске репрезентације Србије

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство 2010
Светско првенство у фудбалу 2010.